Aletes – w mitologii greckiej król Myken, syn Ajgistosa
 Aletes – w mitologii greckiej Heraklida, syn Hippotesa
 Aletes – w mitologii greckiej syn Ikariosa
 Aletes – synonim rodzaju Cymopterus z rodziny selerowatych

Zobacz też 
 Brachyistius aletes – gatunek ryby z rodziny szumieniowatych